Galster est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1948), professeur américain d'affaires urbaines
 (1886-1916), officier naval allemand
 (né en 1961), investigateur en droit de l'homme et environnement américain

Voir aussi
Z 20 Karl Galster, destroyer allemand

Homonymie de patronyme